Bernard Canetti (* 1949), dirigeant d'entreprises, président-fondateur de Comme j'aime, fils de Jacques Canetti, neveu d'Elias et Georges Canetti ;
  (* 1987), joueuse de water-polo brésilienne ;
 Elias Canetti (1905 - 1994), écrivain et penseur de langue allemande, prix Nobel de littérature en 1981, frère de Georges et de Jacques Canetti  ;
 Georges Canetti (1911 - 1971), médecin et chercheur à l'Institut Pasteur, frère d'Elias et de Jacques Canetti ;
 Giancarlo Canetti (* 1945), footballeur français ;
  (1914 - 1943), militaire italien, Médaille d'or pour la vaillance militaire ;
 Jacques Canetti (1909 - 1997), producteur de musique, directeur de théâtre et éditeur de musique, frère d'Elias et de Georges Canetti ;
 Jacques Elias Canetti (1912 - 1881) ∞ Mathilde Masal Arditti, ‎ (1937 - 1886) ;
 Lucienne Canetti, née Torres (1919 - 1981), auteur-compositeur-interprète française ;
  (* 1988), joueuse de water-polo brésilienne ;
  (* 1983), joueuse de water-polo brésilienne ;
  (* ?), personnalité des médias israéliens ;
 Veza Canetti (1897 - 1963), écrivain et traducteur autrichien, épouse d’Elias Canetti ;
 Yanitzia James Canetti (* 1967), écrivain et traducteur cubain ;

Caneti 
  (1652 - 1721), peintre italien

Kaneti 
 , ‎ (* 1958), entraîneur de basket-ball israélien.